Geografia
 Nas, poble pertanyent a Bellver de Cerdanya (Cerdanya).

Informàtica
 Network Access Server, servidor d'accés a la xarxa, o punt d'entrada.
 Network-attached storage, tecnologia d'emmagatzematge d'informació.
 Navision Application Server, servei d'automatització de tasques del programa Microsoft Dynamics Navision.

Institucions
 Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, acrònim anglès de National Academy of Sciences

Música
 Nas de barraca, riff tradicional d'origen africà